Charles King peut désigner :
  (1844-1933), général américain ;
  (1886-1944), acteur de comédie musicale ;
 Charles King (1895-1957), acteur américain ;
 Charles Glen King (1896-1988), biochimiste américain ;
 Charles King (1911-2001), coureur cycliste britannique ;
 Conant King (1958-), appelé aussi Charles King, athlète américain ;
 Charles King (1934-), écrivain britannique, auteur de thrillers ;
  (1967-), professeur en affaires internationales américain (Georgetown University), auteur de La Réinvention de l'humanité (2019, The Gods of the Upper-Air...).